У́лица Ле́си Украи́нки (название утверждено 11 августа 1962 года) — улица в Москве, на территории района Кунцево Западного административного округа.

Описание 
Проходит между улицами Кунцевская и Ивана Франко.

Нумерация домов начинается от улицы Ивана Франко.

Происхождение названия 
Улица была застроена в составе города Кунцево и тогда называлась улица Дзержинского.

При включении города Кунцево в состав Москвы в 1960 году название было заменено в связи с дублированием тогдашнего названия улицы Большая Лубянка. 11 августа 1962 года улица была переименована в честь Леси Украинки (Лариса Петровна Косач-Квитка) (1871—1913) — украинской поэтессы и общественного деятеля.

Здания и сооружения 

 По нечётной стороне:
 По чётной стороне:

Транспорт

Железнодорожный транспорт 
 Платформа «Рабочий Посёлок» Смоленского направления Московской железной дороги

Наземный транспорт 
По улице общественный транспорт не ходит.
По соседним улицам (Кунцевская и Ивана Франко) проходят маршруты автобусов:
 № 73 (Метро «Молодёжная» — Метро «Филёвский парк»)
 № 127 (Рублёво — Полоцкая улица)
 № 757 (Метро «Молодёжная» — Платформа Рабочий Посёлок)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Москва
Улицы Москвы, названные в честь людей